Seixal steht für:

 Seixal, Kreis und Stadt in Portugal
 Seixal (Porto Moniz), Gemeinde in Portugal
 Seixal FC, portugiesischer Fußballverein

Siehe auch
 Seiçal